Дельбе́к () — фамилия.

Известные носители:
 Дельбек, Альбер — бельгийский футболист, участник Олимпийских игр 1900.
 Дельбек, Жерар (1903—1977) — бельгийский футболист, участник чемпионата мира 1930.
 Дельбек, Жюльен (1903—1977) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.